Europamästerskapet i basket för små länder 2014, officiellt 2014 FIBA European Championship for Small Countries, var den fjortonde upplagan av Europamästerskapet i basket för små länder. Turneringen hölls i Gibraltar och vanns av Andorra före Malta och Skottland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutställning

Källor
Officiell hemsida.

2014
Internationella sportevenemang i Gibraltar
2014 i Gibraltar
Basket i Gibraltar
Sportåret 2014